La LEN Euroleague 2003-2004 è stata la quarantunesima edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club.

Il trofeo ha assunto il nome di Euroleague (Eurolega in italiano) in questa edizione e ha subito numerosi cambiamenti: con l'abolizione della Winners' Cup sono state ammesse a partecipare anche le vincitrici delle coppe nazionali e le seconde o terze classificate in caso di coincidenza tra il vincitore del campionato e quello della coppa. Si sono disputate tre fasi a gironi seguite dai quarti a eliminazione diretta su gare di andata e ritorno e infine la Final Four, svoltasi per la seconda volta nello Stadio del nuoto Alfréd Hajós dell'isola Margherita di Budapest.

Hanno preso parte al torneo 38 club provenienti da 18 nazioni. I campioni uscenti della Pro Recco non hanno difeso il titolo in quanto la Federnuoto, congiuntamente alle società di Serie A1, ha deciso di non iscrivere squadre italiane alle coppe di questa stagione.

Dopo aver perso le ultime due finali, i padroni di casa dell'Honvéd Budapest hanno conquistato la loro prima coppa, battendo lo Jadran Herceg Novi, all'esordio in una finale continentale.

Primo turno di qualificazione
Le prime quattro classificate di ciascun girone avanzano alla fase successiva, le quinte e le seste disputano la Coppa LEN.

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno di qualificazione
Le prime due classificate di ciascun girone avanzano alla fase successiva, le terze e le quarte disputano la Coppa LEN.

Gironi

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Turno preliminare

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Quarti di finale

Final Four

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Campioni
 Campione d'Europa:
István Gergely, Olivér Kovács, Miklós Bereczki, Rajmund Fodor, Attila Bárány, Gergely Kiss, Márton Szívós, Tamás Molnár, Attila Vári, Viktor Paján, Sándor Sugár, Péter Biros, Zoltán Kovács, Ottó Frikk.

Note

Fonti
 LEN, The Dalekovod Final Four - Book of Champions 2011, 2011 (versione digitale)
 Risultati su Kataca.hu

Sport acquatici nel 2003
Sport acquatici nel 2004
Edizioni della LEN Euroleague